Гуран — название самца дикого козла (косули), употребляется жителями Забайкалья.
 Гура́н — топоним в России и Иране:

Россия 
 Гуран — село в Свободненском районе Амурской области;
 Гуран — село в Тулунском районе Иркутской области;
 Гуран — река в Амурской области, приток Амура;
 Гуран — гора в Тунгирском хребте.

Иран 
 Гуран — село в шахрестане Талекан остана Альборз.

См. также 

 Гураны — коренные забайкальцы, потомки от смешанных браков русских с бурятами, эвенками, монголами, маньчжурами.